Групова шосейна велогонка серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшла 28 липня. У змаганнях взяли участь 144 спортсмена з 61 країни. Дистанція траси склала 250 км. У складі збірної Великої Британії на старт вийшов переможець Тур де Франс 2012 Бредлі Віґґінз, але він у підсумку посів лише 103-є місце.

Призери

Хід гонки 

Гонка протяжністю 250 км проходила у парках на південному заході Лондона. Команда Великої Британії у пелотоні впевнено контролювала відрив, що виник по ходу зустрічі, однак за 10 км до фінішу відставання основної групи становило близько хвилини і ймовірність наздогнати його вже була мала. У групі відриву за 13 км до фінішу не впорався з керуванням на повороті і впав Фабіан Канчеллара (пошкодивши лікоть), і близько п'яти осіб потрапило у завал. У цей завал також потрапив Олександр Винокуров, але зміг швидко повернуться у гонку. За 6 км до фінішу Винокуров і колумбієць Рігоберто Уран зробили спробу удвох відірватися, яка увінчалася успіхом. На фініші Олександр Винокуров обійшов конкурента.

Результати

Примітки

Посилання 

 Результати на офіційному сайті ігор